Кадзуюки Мията (; ) — японский борец вольного стиля и боец ММА, представитель полулёгкой весовой категории. В 2000—2001 годах находился в составе национальной сборной Японии по борьбе, участвовал в летних Олимпийских играх в Сиднее, чемпионате мира в Софии, чемпионате Азии в Гуйлине. С 2004 года выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Hero's, Dream, Deep, Rings, Rizin FF и др.

Биография 
Кадзуюки Мията родился 29 января 1976 года в префектуре Ибараки, Япония.

Борьба 
Занимался борьбой уже в раннем детстве, сразу же проявив талант в этом виде спорта. Выигрывал национальные и региональные первенства во время учёбы в средней школе. Продолжал тренироваться и в старшей школе, где познакомился с такими известными в будущем борцами как Хаято Сакураи и Митихиро Омигава. Будучи студентом Университета Ниппон, в 1999 году выиграл межвузовский чемпионат в категории до 63 кг.

Дебютировал как борец-вольник на взрослом международном уровне в сезоне 2000 года, когда вошёл в состав японской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Гуйлине, где в зачёте лёгкого веса занял итоговое четвёртое место. На Олимпийских квалификационных турнирах в Минске и Токио стал десятым и вторым соответственно — тем самым удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее. На Играх в категории до 63 кг выиграл у грузина Отара Тушишвили, но проиграл кубинцу Карлосу Ортису — таким образом расположился в итоговом протоколе соревнований на 13 строке.

После сиднейской Олимпиады Мията ещё в течение некоторого времени оставался в составе борцовской команды Японии и продолжал принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году он выступил на чемпионате мира в Софии, где занял 17 место в категории до 69 кг.

Смешанные единоборства 
В ноябре 2004 года Мията впервые выступил в ММА на профессиональном уровне — на турнире Rumble on the Rock в Гонолулу встретился с мастером бразильского джиу-джитсу Ройлером Грейси и проиграл ему сдачей, попавшись во втором раунде в «треугольник».

Начиная с 2005 года регулярно принимал участие в турнирах японского промоушена Hero's, где в общей сложности одержал пять побед и потерпел четыре поражения. Дважды участвовал здесь в гран-при средней весовой категории, но оба раза останавливался на стадии четвертьфиналов.

На предновогоднем турнире 31 декабря 2007 года встретился с известным норвежским бойцом Йоакимом Хансеном и проиграл ему сдачей во втором раунде в результате успешно проведённого удушающего приёма сзади.

Начиная с 2008 года сотрудничал с другим крупным промоушеном Японии Dream, участвовал в самом первом турнире организации, проиграв бразильцу Луису Фирмину в рамках стартового этапа гран-при лёгкого веса. Затем выиграл несколько боёв, в том числе победил в резервном бою гран-при полулёгкого веса. В июле 2011 года оспаривал титул чемпиона Dream в полулёгкой весовой категории, но раздельным решением судей уступил действующему чемпиону Хироюки Такая.

На предновогоднем турнире 31 декабря 2011 года сдачей проиграл соотечественнику Тацуе Кавадзири.

В дальнейшем выходил на ринг сравнительно редко, отметился выступлениями на турнирах таких организаций как Deep, Fighting Network Rings, Rizin Fighting Federation.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
| align=center| 16-9
|Эрсон Ямамото
|Сдача (захват)
|Rizin 14
|
|align=center|2
|align=center|3:23
|Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-9
| Энди Сауэр
| Сдача (рычаг локтя)
| Rizin World Grand-Prix 2016: Second Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:39
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-9
| Аскар Умбетов
| Сдача (треугольник руками)
| Real 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:26
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-9
| Ким Джэ Ён
| Сдача (гильотина)
| Deep: Haleo Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:46
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-9
| Ержан Эстанов
| Единогласное решение
| RINGS: Vol. 2: Conquisito
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-9
| Тацуя Кавадзири
| Сдача (треугольник руками)
| Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:54
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-8
| Хироюки Такая
| Раздельное решение
| Dream: Japan GP Final
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Бой за титул чемпиона Dream в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 11-7
| Каол Уно
| Единогласное решение
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-7
| Такэси Иноуэ
| Единогласное решение
| Dream 16
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-7
| Такафуми Оцука
| Раздельное решение
| Dream 14
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-7
| Даики Хата
| Единогласное решение
| Dream 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| Резервный бой гран-при Dream в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 7-7
| Такэси Ямадзаки
| Единогласное решение
| Deep: 42 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-7
| Джэ Хён Со
| Сдача (гильотина)
| Deep: 41 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:31
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-7
| Луис Фирмину
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:37
| Токио, Япония
| Стартовый этап гран-при Dream в лёгком весе.
|-
| Поражение
| align=center| 5-6
| Йоаким Хансен
| Сдача (удушение сзади)
| K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!!
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:33
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-5
| Харви Харра
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero's 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:13
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-5
| Витор Рибейру
| Сдача (треугольник руками)
| Hero's 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:54
| Иокогама, Япония
| Четвертьфинал гран-при Hero's 2007 в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 4-4
| Култар Гилл
| Сдача (гильерме)
| Hero's 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-4
| Иан Джеймс Шаффа
| TKO (рассечение)
| Hero's 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:49
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-4
| Норифуми Ямамото
| KO (летучее колено)
| Hero's 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:04
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-3
| Эрикас Птрайтис
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero's 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:59
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-3
| Гэнки Судо
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero's 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:45
| Токио, Япония
| Четвертьфинал гран-при Hero's 2005 в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 1-2
| Шамиль Гайдарбеков
| Сдача (удушение сзади)
| Hero's 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:49
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-2
| Иан Джеймс Шаффа
| Раздельное решение
| Hero's 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Ройлер Грейси
| Сдача (треугольник)
| Rumble on the Rock
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:46
| Гонолулу, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Японии
Бойцы смешанных единоборств Японии
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года